Championnat Provincial des Coeurs Scotties 2013 – prowincjonalne mistrzostwa Quebeku kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2013. Turniej finałowy rozgrywano w Victoriaville na lodowisku Centre sportif Victoriaville między 22 a 27 stycznia 2013.

Tytułu mistrzowskiego bronił zespół Marie-France Larouche, który uplasował się na 6. miejscu. W zawodach triumfowała ekipa Allison Ross. Nie odniosła porażki, a w finale pokonała 11:4 Ève Bélisle. Na mistrzostwach Kanady reprezentacja prowincji uplasowała się na 9. pozycji.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
22 stycznia 2013; 12:00

Sesja 2. 
22 stycznia 2013; 19:30

Sesja 3. 
23 stycznia 2013; 12:00

Sesja 4. 
23 stycznia 2013; 19:30

Sesja 5. 
24 stycznia 2013; 8:15

Sesja 6.
24 stycznia 2013; 15:45

Sesja 7. 
25 stycznia 2013; 14:15

Tie-breaker 
26 stycznia 2013; 14:00

26 stycznia 2013; 19:00

Play-off

Półfinał 
27 stycznia 2013; 9:00

Finał 
27 stycznia 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne 
  

2013 w curlingu
2013